Поречье — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Названа по одноимённому селу, в котором расположена.

История 

Станция открыта в 1928 году в составе пускового участка Долинск — Макаров.

20 августа 1945 года освобождена советскими войсками.

Современное название станция получила в 1946 году.

Деятельность 

На станции останавливаются пассажирские поезда сообщением Южно-Сахалинск — Тымовск и Южно-Сахалинск — Ноглики, имеющие минутную стоянку на станции. Скорый поезд № 001/002 на станции не останавливается.

Грузовые операции по станции не предусмотрены.

Ссылки 
 Поречье в «Транслогисте»
 Расписание поездов по станции Поречье в Яндексе
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области